Santin ima više značenja.

 Santin (flavonol), metilisani flavonol
 methylated flavonol, fudbaler